Paul Tracy, kanadski dirkač serije Champ Car, * 17. december 1968, Scarborough, Toronto, Ontario, Kanada.

Paul Tracy se je rodil 17. decembra 1968 v Scarboroughu pri Torontu. V seriji CART je debitiral v sezoni 1991, ko je nastopil le na štirih dirkah in kot edino uvrstitev dosegel eno sedmo mesto. V naslednji sezoni 1992 je že dirkal na večini dirk v sezono, toda ob treh uvrstitvah je kot najboljši rezultat ponovno dosegel sedmo mesto. V sezoni 1993 pa je s petimi zmagami in še tremi uvrstitvami na stopničke dosegel tretje mesto v dirkaškem prvenstvu, dosežek ki ga je ponovil še v sezonah 1994 in 1999. V sezoni 2003 pa je dosegel vrhunec svoje kariere z osvojitvijo naslova prvaka z devetimi zmagami, še vedno pa je aktiven dirkač v Champ Caru. Skupno je na 261-ih dirkah v seriji CART/Champ Car dosegel 31 zmag, 74 uvrstitev na stopničke in 25 najboljših štartnih položajev.

Popolni rezultati Champ Cara
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Živeči ljudje
Kanadski dirkači